Соревнования по волейболу среди женских команд на Играх XXXI Олимпиады в Рио-де-Жанейро проходили с 6 по 20 августа 2016 года в спортивном комплексе «Мараканазинью». Золотые медали в третий раз в своей истории завоевала сборная Китая.

Квалификация

Соревнование

Групповой этап 
Команды распределены на группы «змейкой» в соответствии с положением в рейтинге Международной федерации волейбола. Сборная Бразилии на правах организатора получила первый номер посева в группе A.

Группа A

Группа B

Плей-офф

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Призёры

Символическая сборная 

Самым ценным игроком олимпийского турнира признана Чжу Тин.

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Международная федерация волейбола
 Волейбол на официальном сайте Игр

Волейбол на летних Олимпийских играх 2016